Nervo grande occipitale: nervo spinale che rappresenta la branca media del II nervo spinale cervicale.
Nervo piccolo occipitale: nervo del plesso cervicale che innerva la porzione di cute immediatamente posteriore all'orecchio.